M'ama non m'ama, gioco in cui viene spogliata una margherita o una pratolina.
M'ama non m'ama, programma televisivo degli anni ottanta.
M'ama non m'ama, film del 2002.